Superkombinace mužů na Zimních olympijských hrách 2018 se konala v úterý 13. února 2018 jako úvodní mužský závod v alpském lyžování jihokorejské olympiády na území okresu Pchjongčchang. První disciplína – sjezd, se jela od 11.30 hodin na sjezdovce lyžařského střediska Čongson. Navazující slalom proběhl v lyžařském středisku Jongpchjong od 15.00 hodin. Závodu se zúčastnilo 65 lyžařů z 31 zemí. 

Obhájcem zlata byl Švýcar Sandro Viletta, který se na hry nekvalifikoval. Stříbrný medailista ze Soči 2014, Chorvat Ivica Kostelić, ukončil kariéru a Ital Christof Innerhofer obhajující bronz, dojel čtrnáctý. Úřadující mistr světa ze superkombinace Luca Aerni se umístil na jedenácté příčce. Americký olympijský šampion z této disciplíny v Turínu 2006 a mistr světa Ted Ligety skončil na pátém místě. Po prvním sjezdu průběžně vedl Thomas Dreßen před druhým Akselem Lundem Svindalem a třetím Matthiasem Mayerem. Svindal se však rozhodl slalomové části nezúčastnit a Mayer vypadl na její trati. Dreßen ve slalomu zajel dvacátý čtvrtý nejrychlejší čas, což jej zařadilo na konečnou devátou pozici. Hirscher byl po sjezdu dvanáctý, ale díky nejrychlejší slalomové jízdě se stal olympijským vítězem. Stříbrnému Pinturaultovi patřila po úvodní disciplíně desátá příčka a v konečném pořadí bronzovému Muffatu-Jeandetovi dokonce až dvacátá devátá. Muffat-Jeandet však zajel druhý nejrychlejší slalom a posunul se na druhé místo.
Při medailovém ceremoniálu ocenili lyžaře na stupních vítězů guatemalský člen MOV Willi Kaltschmitt Luján a člen FIS Peter Schroecksnadel.

Medailisté 
Olympijským vítězem se stal 28letý Rakušan Marcel Hirscher, jenž v Pchjongčchangu o pět dní vyhrál později i obří slalom. Zlatem ze superkombinace získal druhou olympijskou medaili. Šestinásobný vítěz v řadě celkové klasifikace Světového poháru navázal na superkombinační titul z Mistrovství světa 2015 v Beaver Creeku a na stříbro ze Světového šampionátu 2017 ve Svatém Mořici.

Stříbrný kov vybojoval Francouz 26letý Alexis Pinturault, pro nějž se jednalo o druhou olympijskou medaili. Stejně jako Hirscher se umístil i na stupních vítězů v následném obřím slalomu, kde dojel třetí. Na bronzové příčce skončil jeho krajan, 28letý Victor Muffat-Jeandet, který si tak připsal první medaili z vrcholné světové akce. Navázal tak na leden 2018, kdy ve Wengenu vyhrál svůj první závod ve Světovém poháru a to právě v superkombinaci.

Výsledky

Podrobné výsledky

Reference 

Superkombinace mužů